Dawson River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Dawson River (Fitzroy River), ein Quellfluss des Fitzroy River
 Dawson River (Manning River), Nebenfluss des Manning River in New South Wales
 Dawson River (Tasmanien)

in Kanada:
 Dawson River (Spatsizi River), Nebenfluss des Spatsizi River in British Columbia
 Dawson River (Sandy Lake), Zufluss des Sandy Lake in Ontario